Itapira kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Ubaitaba (ort), Bahia, 
 Itapira (kommun), São Paulo, 
 Itapira (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar